Odontotrema är ett släkte av lavar som beskrevs av William Nylander. 

Odontotrema ingår i familjen Odontotremataceae, ordningen Ostropales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar
Odontotrema